Сибасаки:
 Сибасаки, Гаку (род. 1992) — японский футболист.
 Сибасаки, Ко (род. 1981) — японская актриса и певица.
 Сибасаки — железнодорожная станция на линии линии Кэйо расположенная в городе Тёфу.